Buchloe kan syfta på: 

 Buchloe (släkte) – ett släkte av gräs
 Buchloe, Tyskland – en kommun i Bayern